Presika (gmina Ljutomer) – wieś w Słowenii, w gminie Ljutomer
 Presika (żupania istryjska) – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w mieście Labin
 Presika (żupania primorsko-gorska) – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Vrbovsko